Vranovice est un toponyme qui peut désigner :

Vranovice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Vranovice, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vranovice-Kelčice, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie